Monse ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Monse (1882–1962), deutscher Theologe
 Georg Gotthold Monse (1751–1811), Buchdrucker
 Josef Wratislaw von Monse (1733–1799), mährischer Rechtswissenschaftler, Historiker und Hochschullehrer
 René Monse (1968–2017),  deutscher Schwergewichtsboxer
 Steven Monse (* 1990), deutscher Basketballspieler